Laichgraben bezeichnet folgende Gewässer:

 Laichgraben (Köllnitzer Fließ), Graben in Storkow (Mark) und der Gemeinde Heidesee in Brandenburg
 Laichgraben (Ammersee), Bach in Riederau (Dießen am Ammersee) in Bayern